Luiz Otávio (nome literário de Gilson de Castro) foi um poeta brasileiro, nasceu em Vila Isabel, Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1916, filho de Octávio de Castro e Antonietta Motta de Castro. Faleceu na cidade paulista de Santos, em 31 de janeiro de 1977, vítima de amiloidose.

BIOGRAFIA 
Começou a escrever bem jovem e começou a enviar seus versos a periódicos famosos de sua época, como Correio da Manhã, Vida Doméstica, Fon Fon, O Malho, Jornal das Moças e O Cruzeiro. Amigo do poeta Adelmar Tavares, Luiz Otávio desde cedo se interessa pela trova e publica em 1956 o livro "Meus Irmãos, os Trovadores", coletânea de 2000 trovas de diversos autores de língua portuguesa.

No final dos anos 50, junto com J. G. de Araújo Jorge, Luiz Otávio organiza na cidade de Nova Friburgo os Jogos Florais, um concurso de trovas que passaria a ser realizado ininterruptamente e serviria de modelo para outras iniciativas do gênero.

No ano de 1967, Luiz Otávio funda a União Brasileira de Trovadores, entidade que tinha o objetivo de congregar os poetas dedicados ao cultivo da trova. Luiz Otávio torna-se seu primeiro presidente, até ficar doente e passar a direção da entidade ao poeta Carlos Guimarães, também do Rio de Janeiro.

BIBLIOGRAFIA DE LUIZ OTÁVIO 
 "Saudade… muita Saudade". Poesia. 1946
 "Um coração em ternura". Poesia. s/d
 "Trovas". s/d
 "Meus irmãos, os Trovadores". Coletânea. 1956
 "Cantigas para esquecer". Trovas. 1956
 "Meu Sonho Encantador". Poesia. 1959
 "Cantigas dos Sonhos Perdidos." Trovas. s/d
 "Cantigas de muito longe". Trovas. 1961
 "Trovas ao chegar do Outono". Trovas. 1965

Referências 
 RAMOS, Carolina. Príncipe da Trova. São Paulo: Editora Ação, 1999.
 WANKE, Eno Teodoro. O Trovismo: Primeiro movimento literário genuinamente brasileiro. Rio de Janeiro: Companhia Brasileira de Artes Gráficas, 1978.

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Mortos em 1977